Zivier ist der Familienname folgender Personen:

 Ezechiel Zivier (1868–1925), Historiker, Archivdirektor, Hochkommissar und Schriftsteller
 Georg Zivier (1897–1974), deutscher Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalist